Transcendental – album dei To-Mera del 2006
 Transcendental – EP dei Mono e dei The Ocean del 2015